A 2017-es wimbledoni teniszbajnokság női egyéni tornájának selejtezőjében 96 játékos vett részt a három fordulós megmérettetésen a főtábla első fordulójába jutást jelentő 12 helyért. A versenyre a főverseny kezdete előtt, június 27–30 között került sor.

A selejtezőben a világranglistán elfoglalt helyük alapján két magyar versenyző, Gálfi Dalma és Stollár Fanny szerzett jogot az indulásra, de mindketten kiestek az első körben.

Kiemeltek
Zárójelben a selejtezőben elért eredmény.

A főtáblára kvalifikációt szerzett versenyzők

Sorsolási tábla

Első csoport

Második csoport

Harmadik csoport

Negyedik csoport

Ötödik csoport

Hatodik csoport

Hetedik csoport

Nyolcadik csoport

Kilencedik csoport

Tizedik csoport

Tizenegyedik csoport

Tizenkettedik csoport

Jegyzetek

Források

A selejtező eredménytáblája
Sorsolási tábla és eredmények 

N1S